{{Infobox animanga personaje serie
|serie            =
|nombre           =
|otrosnombres     = Piccolo Jr.Piccolo Daimaō JuniorMa Junior
|edad             =
|peso             =
|ocupación        =
|procedencia      = Planeta Tierra
|tipoextra        = Raza
|extra            = Namekuseijin
|relevancia       = Antagonista (Dragon Ball)Deuteragonista (Dragon Ball Z)
|familia          = Katattsu (abuelo)Piccolo Daimaō (progenitor)Kamisama (contraparte)Son Gohan (discípulo)Nail (asimilación)Pan (ahijada)
|seiyu            = Toshio Furukawa
|doblador         = Carlos Segundo Bravo (adulto)José Luis Castañeda (dos películas y Capítulo 193)Yamil Atala (niño) Idzi Dutkiewicz (adulto en DBZ Kai hasta la Saga Cell) Luis Fernando Ríos Antonio Inchausti (sustitución)
}}
{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas     =
|listatecnicas    = Chō BakuretsumahaChō Kyojin JutsuBunshinGattai KōsenGekitotsu Ultra Boo Boo VolleyballKikōhaKizuato no ChiyuKōsenganMafūba gaeshiMakankōsappoMakōsenMasenkōNobiru no UdeSaiseiShōgekihaTsuno BeamYūgōZanzōken
}}

 es un personaje de ficción de la serie de manga y anime Dragon Ball creada por Akira Toriyama.

Primero se lo ve como la reencarnación del malvado Piccolo Daimaō en el capítulo del manga # 161 ¡¡Son Goku gana !! , publicado en la revista Weekly Shōnen Jump el 9 de febrero de 1988, como rival del protagonista Son Goku. Sin embargo, más tarde se revela que él es un miembro de una especie humanoide extraterrestre llamada Namekuseijins, seres capaces de crear las esferas del dragón capaces de conceder deseos. Después de perder ante Goku, Piccolo decide formar equipo con él y sus amigos para derrotar amenazas más grandes. Adquiere gran importancia en la serie al convertirse en el maestro de artes marciales de Son Gohan, a quien decide tomar como pupilo tras comprobar su enorme fuerza y potencial. En los entrenamientos, Piccolo es extremadamente duro con Gohan, tratando siempre de sacar el mayor potencial del chico.

Historia 
Heredero del legado de su padre, se puede llegar a considerar una prolongación de la existencia de este. Desde su nacimiento, su primer objetivo, fue hacerse lo bastante fuerte para vengarse de Goku. Tras tres años de crecimiento acelerado y duros entrenamientos, Piccolo participó en el 23 Torneo de las Artes de Marciales bajo el nombre de Mayunia con la intención de matar a Goku. Tras eliminar a Krilin en los cuartos de final, tuvo que enfrentarse a Kami Sama, a quien encerró con una reversión al Mafuba.

Finalmente se enfrentó con Goku en la final revelando su verdadera identidad y asustando a todo el público. La pelea contra Goku fue una de las más épicas recordadas en la serie. Finalmente Goku logró liberar a Kami Sama y derrotó a Piccolo. Ante la sorpresa de todos, Goku le dio a su rival una semilla del ermitaño el cual se recuperó y prometió venganza uno de estos días. Años más tarde se vería obligado a unir sus fuerzas con Goku para luchar contra Raditz.

Tras la derrota de Raditz y por consecuencia la muerte de Goku, Piccolo decidió entrenar a Gohan, ya que él creía que el hijo de Goku era la salvación en la lucha contra Nappa y Vegeta que se realizará dentro de un año. En el entrenamiento, Piccolo se encariñó con Gohan, al cual le salvó la vida a costa de la suya cuando Nappa lo atacaba. Durante este combate, Piccolo descubrió que pertenecía a una extraña raza llamada Namekuseijins. Durante su periodo en el otro mundo, entrenó a órdenes de Kaio Sama, hasta que fue revivido y transportado a Namekusei.

En este Planeta encontraría a un moribundo Neil, con quien se fusionaría aumentando su poder de una manera extraordinaria. Con este nuevo poder pelearía con Freezer, derrotándolo en su primera transformación. Pero cuando Freezer utilizó sus dos restantes transformaciones derrotó a Piccolo fácilmente. Después Freezer fue derrotado por Goku en su estado de Super Saiyajin.

Un año más tarde, y ante la amenaza de la llegada de los androides, entrenó junto con Goku y Gohan. Tres años más tarde derrotaría al Dr. Gero (androide #20), pero su impotencia ante los androides #16, #17 y #18 y la aparición de Cell, hizo que se fusionara con Kami Sama otra vez para aumentar su poder. Con esta nueva fusión, Piccolo obtuvo la sabiduría de Kami Sama y un incremento increíble de poder que superaría al de un Super Saiyajin, de esta manera, Piccolo es uno de los pocos personajes que no se quedan atrás ante el poder de un Saiyajin. Piccolo jamás asumió el rol de Dios, que fue ocupado por otro Namekuseijin llamado Dende.

Después de la derrota de Cell a manos de Gohan, Piccolo volvió a la acción por la aparición de Majin Boo. En el 25 Torneo de las Artes Marciales, cayó en cuartos de final al retirarse ante Kaio Shin, mientras que contra Majin Boo enfrentó al monstruo junto a Goten y Trunks. Tras morir y ser revivido con las Esferas del Dragón, Piccolo colaboró mucho con su energía en la Genkidama de Goku para eliminar a Majin Boo. Años después, Piccolo trataría de ayudar a Gohan poseído por Baby, pero su alumno lo remataría con un Kame Hame Ha.

Después de la derrota de Baby, Piccolo sacrificaría su vida para hacer desaparecer las Esferas de estrella negra (Dark Dragon Ball). Tras su muerte Piccolo ayuda a Goku a escapar del infierno con la técnica fusión del corazón, para que de esta manera Goku pueda luchar contra el Super Androide #17. Una vez que logra ayudar a Goku a escapar del infierno, Piccolo por su parte, ahora esta condenado a permanecer en el lugar para toda la eternidad y se convierte en el nuevo guardián del infierno, encargándose de que sujetos como Nappa, Freezer, Cell y otros malvados, no alteren el orden del lugar.

Personajes de Dragon Ball
Asexuales ficticios